Lesure ist der Nachname von:

 François Lesure (1923–2001), französischer Musikwissenschaftler und Bibliothekar
 James Lesure (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler